Riefgraf lautet der Familienname folgender Personen:

 Birgitt Riegraf (* 1961), deutsche Soziologin
 Hellmut Riegraf (1909–1988), Politiker und Widerstandskämpfer